Il Barbuto è un epiteto che può riferirsi a:
 Baldovino IV di Fiandra (980 circa – 1035) – Conte di Hainaut, di Fiandra e d'Artois
 Burcardo II di Montmorency (... – 1020) – Conte di Chartres e di Brie
 Enrico I di Slesia (1163-1238) – Duca di Slesia
 Giorgio di Sassonia (1471-1539) – Duca di Sassonia
 Goffredo III d'Angiò (1040-1096/97) – Conte di Gâtinais, di Angiò e di Tours e signore di Château-Landon
 Ludovico VII di Baviera-Ingolstadt (1368-1447) – Duca di Baviera-Ingolstadt